Darnīān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Darniyan, ort, Hamadan, 
 Kūh-e Darnīā, berg, Kerman, 

Robotskapade Iranförgreningar